Флеммінг Данський
 Вальтер Флеммінг
 Флеммінг Крістенсен
 Флеммінг Серрітслев
 Томас Флеммінґ
 Зіан Флеммінг
 Якоб Генріх фон Флеммінг